American Recordings:

 American Recordings — базирующийся в Лос-Анджелесе лейбл.
 American Recordings — 81-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша, изданный в 1994 году.